Lohia ist der Nachname folgender Personen:
 Aloke Lohia (* 1958), indischer Geschäftsmann
 Mohan Lal Lohia, indischer Geschäftsmann
 Ram Manohar Lohia, Aktivist der indischen Unabhängigkeitsbewegung
 Sri Prakash Lohia, indischer Geschäftsmann